Wheeler é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Wheeler (Geórgia)
Condado de Wheeler (Nebraska)
Condado de Wheeler (Oregon)
Condado de Wheeler (Texas)

Desambiguações de topônimos